The Sound of Music, che significa Il suono della musica in lingua inglese, può riferirsi a:

Teatro 
 The Sound of Music – musical del 1959 di Rodgers e Hammerstein.

Cinema 
 Tutti insieme appassionatamente (The Sound of Music) – film del 1965 tratto dal musical omonimo.

Musica 
 The Sound of Music – canzone tratta dall'omonimo musical del 1959.
 The Sound of Music – canzone di Joy Division.
 The Sound of Music – album di Pizzicato Five.
 The Sound of Music – album di Christine Fan.
 Sound of Music – album del 1982 di The Adicts.
 The Sound of Music – album del 1987 di The dB's.
The Sound of Music – album del 2018 dei Laibach, reinterpretazione del musical omonimo.